Al-Mansura („die Siegreiche“) steht für folgende geografische Objekte:
 Al-Mansura (Hama), Ort im Norden Syriens, Gouvernement Hama
 Al-Mansura (Raqqa), Ort im Norden Syriens, Gouvernement ar-Raqqa
 Al-Mansura (Ägypten), Stadt im Nordosten Ägyptens
 Al-Mansoura (Aden), Bezirk im Jemen

siehe auch
 Mansourah, Stadt in Algerien